Cabatuan – municipalità della Provincia di Iloilo
Cabatuan – municipalità della Provincia di Isabela